Сти́гма (от  — «знак, клеймо, татуировка, пятно, отметина»):

В истории и религии 
 Клеймо на теле раба или преступника (в Древней Греции).
 Стигматы — религиозное понятие, раны, открывающиеся у святых и верующих наподобие ран Христа.
 Знак греческой письменности: лигатура Ϛ, ϛ, образованная сочетанием букв ΣΤ, στ из сигмы (Σ, σ, ς) и тау (Τ, τ). Не путать с финальной сигмой (ς). Применялся в ионической системе счисления.

В медицине 
 Стигма — совокупность признаков болезни, позволяющая опытному врачу установить диагноз до проведения подробного исследования.
 Кровавая язвочка или красное пятно на теле человека.
 Общее название кожных заболеваний, обычно наблюдаемых при истерии.

В социогуманитарных науках
 Негативная ассоциация человека с чем-либо позорным, непрестижным, отталкивающим. Это явление сродни стереотипу и отличается от него направленностью на качества человека.

В биологии 
 Стигма, или глазок — светочувствительные органеллы клеток протистов, например, эвгленовых.
 Стигма, или дыхальце — наружное отверстие органов дыхания у членистоногих.
 Мелкие жаберные отверстия в глотке оболочников.

Стигматизация 
 Стигматизация — получение верующим стигматов — подобий ран Иисуса Христа.
 Стигматизация — формирование стереотипов (стигм).
 Установка — психологические аспекты формирования предубеждений.

Примечания